Митрополи́т Эммануи́л (, в миру Эммануи́л Адама́кис, ; ) — епископ Константинопольской православной церкви; митрополит Халкидонский (с 2021).

Биография 
Родился 19 декабря 1958 года в городе Агиос-Николаос на острове Крит. Окончил среднюю школу в Ираклионе, а также академию в Ираклионе со степенью бакалавра.

В 1979—1984 годах изучал философию в Парижском католическом институте и богословие в Свято-Сергиевском богословском институте. В 1981 году стажировался в Институте восточных церквей в Регенсбурге.

В 1984 году продолжил своё обучение в Практической школе высших исследований, Институте высших экуменических исследований в Париже и на факультете науки и истории религии Сорбонны. В 1985 году получил диплом Магистра перспективных исследований Университета Сорбонны. Кроме греческого, свободно говорит на французском и английском языках, знает немецкий и итальянский.

В 1985 году был рукоположён в сан диакона и иерея. Служил в клире Бельгийской митрополии.

В 1986 поступил в аспирантуру Богословской школы Святого Креста в Бостоне, где в 1987 году получил степень магистра богословия.

В 1987 году вернулся в Европу после чего до 1996 года исполнял обязанности протосинкелла Бельгийской митрополии. В то же время служил настоятелем церкви Архангелов Михаила и Гавриила в Брюсселе и преподавал православие в Европейской школе в Люксембурге и Брюсселе.

В 1992 году назначен представителем Константинопольского патриархата в комиссии «Церковь и общество» Конференции европейских церквей (КЕЦ).

В 1995 году возведён в сан архимандрита и назначен представителем Константинопольского патриархата при Европейском союзе в Брюсселе в звании которого неоднократно привлекал внимание европарламентариев к вопросу ущемления прав Константинопольского патриархата на территории Турции.

5 сентября 1996 года единогласным решением Священного синода Константинопольской православной церкви был избран титулярным епископом Ригийским, викарием Бельгийской митрополии. 11 декабря в Брюсселе состоялась его епископская хиротония.

В 2001 году Константинопольский патриархат поручил ему обязанности по ведению международного межрелигиозного диалога с монотеистическими религиями.

20 января 2003 года был возведён в достоинство митрополита и назначен управляющим Галльской митрополией с сохранением за ним должности директора Бюро Православной церкви при Европейском Союзе. Кроме того, ему был поручен диалог с ориентальными (нехалкидонскими) церквами.

16 декабря 2009 года был избран главой Конференции европейских церквей.

С 1—3 сентября 2011 года в составе делегации Константинопольского патриархата в совещании предстоятелей четырёх «древних Патриархатов» и Кипрской церкви на Фанаре.

16 января 2013 года в связи с уходом на покой архиепископа Команского Гавриила (де Вильдера) назначен местоблюстителем Экзархата приходов русской традиции в Западной Европе Константинопольского патриархата и ректором Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже.

В июле 2013 года возглавил делегацию Константинопольского патриархата на празднованиях 1025-летия Крещения Руси.

17 августа 2014 года возглавил делегацию Константинопольского патриархата на интронизации новоизбранного предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия (Березовского) в Киеве. Однако не участвовал в богослужении (не сослужил), что связывают с его неудовлетворённостью предоставленным ему местом среди иерархов.

В феврале 2015 года в числе десяти других клириков Константинопольского патриархата получил турецкое гражданство, что позволяет участвовать в выборах патриарха Константинопольского. В Константинопольской патриархии не уточнили, пришлось ли им при получении турецкого гражданства отказаться от греческих паспортов.

15 декабря 2018 года председательствовал на Объединительном соборе в Киеве, на котором была создана Православная церковь Украины.

Решением Синода Константинопольского патриархата от 29—30 августа 2019 года Иоанн (Реннето) освобождён от пастырского попечения над приходами бывшей Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе, каковое попечение поручалось Эммануилу. Был назначен местоблюстителем этой канонически упразднённой, но юридически, согласно законодательству Франции, всё ещё существующей структуры, о чём извещался письмом Вселенского патриарха Варфоломея от 2 сентября 2019 года. 18 января 2020 года состоялось внеочередное общее собрание «епархиального союза» в юрисдикции Константинопольского патриархата. Те, кто отказался от перехода архиепископии в состав Русской православной церкви, вошли в созданное по этому случаю викариатство Галльской митрополии. Эта ассамблея не смогла избрать председателя, поскольку кворума не было; должность местоблюстителя продолжил занимать митрополит Эммануил (Адамакис). Собрание единогласно (при одном воздержавшемся) решило, что следует отдавать предпочтение переговорам, а не судебным разбирательствам, поручив правлению связаться с официальными лицами «Дубнинской епархии» для организации переговоров.

16 февраля 2021 года решением Священного синода был избран старцем-митрополитом Халкидонским, вторым по чести иерархом Константинопольской церкви.

Награды 
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (Украина, 25 июля 2008) — «за весомый личный вклад в развитие духовности и по случаю празднования в Украине 1020-летия крещения Киевской Руси»
 Кавалер ордена Почётного легиона (Франция, 2010)
 Великий командор ордена Почёта (Греция, 14 ноября 2011 года)
 Орден «За заслуги» I степени (Украина, 27 июля 2013 года) — за значительный личный вклад в развитие духовности, многолетнюю плодотворную церковную деятельность и по случаю празднования на Украине 1025-летия крещения Киевской Руси.
 Орден князя Ярослава Мудрого IV степени (Украина, 4 января 2019 года) — за выдающуюся деятельность, направленную на укрепление авторитета православия в мире, утверждение идеалов духовности и милосердия, весомый личный вклад в развитие автокефальной поместной Православной Церкви Украины.

См. также 
 Список ныне живущих архиереев Константинопольской православной церкви

Примечания

Ссылки 
 Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Εὐρώπης, κ. Ἐμμανουήλ (Ἀδαμάκης) на официальном сайте Константинопольского патриархата

Выпускники Свято-Сергиевского богословского института
Ректоры Свято-Сергиевского православного богословского института
Митрополиты Константинопольской православной церкви
Галльская митрополия